Revolución agrícola puede referirse a:
 La revolución neolítica que fue el paso de la caza-recolección a la agricultura durante el periodo neolítico y el establecimiento de asentamientos humanos permanentes.
 La revolución agrícola del islam medieval entre los siglos VIII y XIII.
 La expansión agrícola feudal en Europa occidental en el denominado óptimo medieval de los siglos XI al XIII.
 La revolución agrícola británica entre los siglos XVIII y XIX.
 La revolución verde, desde 1943 en adelante.

Historia de la agricultura
Revoluciones